

Версии 1.x

Версии 2.x

Версии 3.x

Версии 4.x

Версии 5.x

Версии 6.x

Версии 7.x

Версии 8.x

Версии 9.x

Версии 10.x

Версии 11.x

Версии 12.x

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница iTunes на сайте Apple
 История логотипов iTunes
iTunes
Истории версий программного обеспечения